Ле́хнер () — немецкая фамилия:

 Лехнер, Андрей Андреевич (1785—1869) — инженер-генерал.
  (—), немецкий композитор, дирижёр, виолончелист, виолист и блокфлейтист.
 Лехнер, Леонард (Leonhard Lechner, ок. 1553—1606) — немецкий композитор.
 Лехнер, Эдён (1854—1914) — венгерский архитектор.
 Лехнер, Эрика (род. 1947) — итальянская саночница.
 Кишмарти-Лехнер, Енё (1878—1962) — венгерский архитектор, племянник Эдёна Лехнера

Другое 
 Лехнер — класс досок в виндсёрфинге.

Примечания